LPF est un sigle ayant plusieurs significations :
 En électronique :
 Low-pass filter (en français, filtre passe-bas), un filtre qui laisse passer les fréquences basses et qui atténue les hautes fréquences.
 En politique française :
 Ligue de la patrie française (ligue antidreyfusarde, 1898).
 Ligue de pensée française (organisation collaborationniste de gauche, 1943-1943).
 en fiscalité française
 Livre des procédures fiscales
 En politique néerlandaise :
 Liste Pim Fortuyn (parti politique d'extrême droite, aujourd'hui disparu).

Voir aussi 
 Lesbian Pulp Fiction, un genre littéraire des années 1950-1960.